Jonna Geagea – cantante finlandese
 Ibrahim Geagea – sciatore alpino libanese
 Nazih Geagea – sciatore alpino libanese
 Samir Geagea – guerrigliero e politico libanese